Raptorex constituem um género de dinossauros da família dos tiranossaurídeos que viveram há cerca de 125 milhões de anos.

Seus restos fósseis consistem de um único espécime juvenil, provavelmente, descoberto na Mongólia, ou possivelmente do nordeste da China. A espécie-tipo é denominada 'R. kriegsteini, descrito em 2009 por Paul Sereno e sua equipe. O nome do gênero é derivado do latim raptor, "ladrão", e rex, "rei". O nome específico homenageia Roman Kriegstein, um sobrevivente do Holocausto, cujo filho Henry Kriegstein doou o espécime para a Universidade de Chicago para estudo científico.

Embora fosse inicialmente considerado que sua origem tenha sido da Formação Yixian, no nordeste da China, cuja data é de aproximadamente 125 milhões de anos atrás, início do período Cretáceo, estudos posteriores mostraram que uma data tão precoce para o fóssil era improvável, e dada a sua semelhança extremamente próxima com tiranossaurídeos juvenis de Cretáceo Superior, est provavelmente veio do Formação Iren Dabasu ou de outra similar. Uma vez que o espécime é um juvenil, e as alterações sofridas pelos tiranossaurídeos durante o crescimento ainda não são bem compreendidos, muitos investigadores agora considerar que ele seja um nomen dubium, porque não pode ser seguramente analisado com um esqueleto adulto (embora seja extremamente semelhante ao juvenil Tarbosaurus bataar com esqueletos do mesmo tamanho e idade)

Descrição

O único exemplar conhecido de Raptorex mostra as mesmas proporções básicas de membros do família Tyrannosauridae em idade juvenil: um crânio relativamente grande e solidamente construído, pernas longas, com adaptações para a corrida, e dois membros anteriores minúsculos com dois dedos. Isto está em contraste com mais membros de sua família basais tais como Dilong, que reteve traços característicos de outros celurossauros mais basais, tais como uma cabeça de pequena e longa e a presença de três dedos nos membros dianteiros.

O espécime é um jovem muito pequeno, estimada em 3 metros de comprimento e cerca de 65 kg. O holótipo (LH PV18) media cerca de 2,5 m (8,2 pés) e morreu após a alcançar três anos de idade.

História da descoberta

De acordo com Peter Larson, que tentou traçar as origens do espécime, o fóssil holótipo de Raptorex (atualmente designada LH PV18 e alojados nas coleções do Instituto de Geologia e Paleontologia Long Hao em Hohhot, Mongólia Interior, na China) foi comprado de um negociante de fósseis mongol por um empresário americano em Tóquio, no Japão, e, posteriormente, levado para os Estados Unidos, onde foi novamente posto à venda no Tucson, Arizona Gem, e Show Fossil. Lá ele foi vendido por Butts Hollis para o Dr. Henry Kriegstein, um oftalmologista e colecionador de fósseis. Até este ponto, a amostra tinha sido identificado como um espécime juvenil de Tarbosaurus, que tinham sido recolhidas da Mongólia. Kriegstein notificou o paleontólogo americano Paul Sereno sobre amostra, que a propôs como uma reprentando um subadulto de uma nova espécie da Formação Yixian da China. Sereno providenciou a publicação de uma descrição do espécime e o envio para a China, de onde presumiu que tivesse sido contrabandeado.

Interpretação inicial
Na descrição de Sereno da amostra, ele e seus co-autores interpretaram como um subadulto com cerca de seis anos. Sereno inicialmente declarou à imprensa que os fósseis índice numerosos presentes na laje de pedra ao redor da amostra mostrou que era no início do Cretáceo idade. Em uma entrevista com o Chicago Tribune, Sereno disse que "a partir de sedimentos, ossos de peixes fósseis, conchas de moluscos, tartarugas e outros animais que recuperou a partir da matriz de rocha ao lado do fóssil Raptorex, podemos geralmente identificar onde tinha sido desenterrado em uma área ao longo da fronteira com a Mongólia Interior ". No entanto, apenas uma vértebra de peixe e a concha de um molusco não identificável estava presente ao lado do espécime Raptorex. Sereno e seus colegas identificaram a vértebra de peixe como sendo semelhante ao gênero Lycoptera, um fóssil de identificação chave, típico da Formação Yixian, do início do Cretáceo. No entanto, eles não descreveram o osso ou observaram quaisquer características em comum com espécimes de Lycoptera conhecidos.

A interpretação de Sereno do espécime como um primitivo tiranossauróide não tiranossaurídeo teria implicações importantes para a evolução dos tiranossauros. Em vez de desenvolver sua anatomia distinta de uma cabeça grande, pernas longas e braços minúsculos com dois dedos apenas após um grande tamanho corporal, uma espécie pequena do início do Cretáceo com proporções semelhantes aos adultos de verdadeiros tiranossaurídeos indicaria que a forma característica do tiranossauro apareceu antes de o advento do tamanho gigante no grupo. Isso contradiz as evidências anteriores, já que todos os tiranossauros primitivos conhecidos anteriormente tinham crânios pequenos e longos braços de três dedos, incluindo espécies contemporâneas e aquelas que viveram mais tarde no Cretáceo do que Sereno acreditava que Raptorex tivesse existido.

Controvérsia e nova interpretação
Em outubro de 2010, um relatório online da Nature News (não revisado por pares) desafiou a proveniência e a classificação de Raptorex como um tiranossauroide basal. Peter Larson, presidente do Black Hills Institute of Geological Research, Inc., uma empresa privada de escavação e abastecimento de fósseis, inspecionou o fóssil e disse à Nature que concluiu que se tratava de um Tarbosaurus juvenil. Como o espécime foi doado por um colecionador sem informações detalhadas de proveniência, Larson duvidou da idade atribuída, que foi baseada apenas na vértebra Lycoptera e na concha do molusco encontradas ao lado do fóssil do dinossauro. Larson especulou que o fóssil poderia ter vindo de leitos na Mongólia que produzem fósseis de Tarbosaurus, datados de 70 milhões de anos atrás. Ele sugeriu "uma análise mais detalhada da matriz fóssil - incluindo a datação de qualquer pólen associado ao fóssil". Sereno é citado no relatório como sustentando suas conclusões, observando que nenhuma evidência definitiva ou uma publicação foi produzida para refutá-las.

Em junho de 2011, um novo estudo mais detalhado foi publicado na revista especializada PLoS ONE por Denver Fowler, Peter Larson e outros que reanalisaram os dados publicados, declarando serem ambíguos em relação à posição estratigráfica e à interpretação ontogenética na descrição, que teria superestimado a maturidade do espécime. Enquanto Sereno alegou que as vértebras de Raptorex estavam quase fundidas e que a histologia óssea do espécime indicava que era um subadulto de cerca de seis anos, Fowler e colegas argumentaram que Sereno e sua equipe interpretaram mal os dados do estágio de crescimento e descobriram que o espécime era na verdade um jovem juvenil de apenas três anos de idade. Eles também encontraram falhas na interpretação da equipe de Sereno sobre a idade do espécime. Fowler e seus colegas mostraram que a espinha de peixe que Sereno identificou como Lycoptera sem comentários é, na verdade, muito diferente em forma e muito maior em tamanho do que qualquer espécime conhecido de Lycoptera e não pode nem mesmo ser atribuída à mesma ordem daquele gênero. Em vez disso, provavelmente pertenceu a um peixe ellimmictiiforme, que se estendeu por todo o período Cretáceo, tornando o osso inútil para a datação. À luz disso, eles notaram que não há razão para acreditar que o fóssil data do início do Cretáceo e que, dada sua extrema semelhança com os tiranossaurídeos juvenis, uma idade do final do Cretáceo é muito mais provável. Com base nessa análise, Fowler e colegas concluíram que Raptorex era muito mais provável de representar um tiranossauro juvenil semelhante ao Tarbosaurus, embora sua identidade exata não possa ser conhecida sem mais informações sobre os padrões de crescimento em tiranossaurídeos e mais esforços para descobrir sua idade. Consequentemente, a hipótese de Sereno de que as características derivadas dos tiranossaurídeos evoluíram no Cretáceo Inferior não pode ser sustentada por evidências atuais.

Newbrey et al. (2013) identificaram o centro da vértebra do peixe encontrado com o espécime holótipo de Raptorex kriegsteini como pertencente a um hiodontídeo, provavelmente representando o mesmo táxon como fósseis de hiodontídeo descritos pelos autores da Formação Nemegt do Cretáceo Superior da Mongólia. De acordo com Newbrey et al., Centros como aqueles do hiodontídeo Nemegt não são conhecidos de fora desta formação; de acordo com os autores, isso implica que a vértebra encontrada com o holótipo do espécime de Raptorex kriegsteini - e por extensão o holótipo do próprio R. kriegsteini - provavelmente provém da Formação Nemegt e é seriam datados do Cretáceo Superior.

Classificação

Raptorex foi interpretado como um tiranossaurídeo, tiranossauroide e um sinônimo de Tarbosaurus. Atualmente é colocado como um tiranossauróide basal mais derivado do que o Bagaraatan, mas mais basal do que o Dryptosaurus.

Abaixo está um cladograma que posiciona o Raptorex como um tiranossauroide basal. Foi publicado por Loewen et al. em 2013 no PLoS ONE.

Ver também 
 Lista de dinossauros da Ásia
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Tyrannosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 2009